Кубок JSL или Кубок японской соккер-лиги — был первым кубком Лиги для клубов высшего дивизиона японского футбола до создания Джей-лиги и ее Кубка. Впервые Кубок JSL был разыгран в 1973 году, а стал ежегодным турниром с 1976 года.

В розыгрыше Кубка JSL участвовали клубы как из первого, так и из второго дивизиона. Формат варьировался — иногда клубы играли небольшие групповые этапы, в других случаях это были матчи на выбывание, в которых не участвовали клубы, которые только были включены во второй дивизион. Во время смены временных рамок сезона 1985 года розыгрыш Кубка JSL длился на протяжении года, это правило действовало до появления Джей-лиги.

Победители

Выступление команд 
Клубы, выделенные курсивом, ныне не существуют

Ссылки 
 RSSSF

Футбольные соревнования в Японии